

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Lafferty (1989- ), footballeur nord-irlandais ;
 James Lafferty (1985- ), acteur de télévision américain ; 
 Kyle Lafferty (1987- ), footballeur nord-irlandais ;
 Mike Lafferty (1948- ), skieur alpin américain ;
 Mur Lafferty (1973-), auteur de science-fiction américain ;
 Raphaël Aloysius Lafferty (1914-2002), auteur de science-fiction américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme